Naya est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Carlo Naya (1816-1882), photographe italien ;
 Gorō Naya (1929-2013), seiyū (acteur de doublage au Japon) ;
 José Naya (1896-1977), footballeur  uruguayen ;
 Juan Acuña Naya (1923-2001), footballeur espagnol ;
  (1959-), acteur espagnol.

Prénom 
Naya est un prénom notamment porté par :
 Naya Rivera (1987-2020), actrice et chanteuse américaine ;
 Naya Tapper (1994-), joueuse américaine de rugby.

Pseudonyme 

 Naya, chanteuse de zouk martiniquaise ;
  (1992-), chanteuse libanaise ;
 Naya (2000-), chanteuse de pop française.

Toponyme 

 Naya Belhani, comité de développement villageois du district de Nawalparasi au Népal ;
 Kafr Naya, bourg du gouvernorat d'Alep et du district d'Azaz au nord de la Syrie.

Hydronyme 
 Río Naya, fleuve de Colombie.

Divers 
 Naya, marque d'eau de source du Québec.